Rehbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Rehbaum (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Jörg Rehbaum (* 1969), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Burg (bei Magdeburg)
 Karl Rehbaum (* 1937), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit und Autor
 Theobald Rehbaum (1835–1918), Violinist, Komponist und Dirigent